

Toponyme 

 High Point, une ville de Caroline du Nord ;
 High Point, une census-designated place située en Floride ;
 High Point, le point culminant du New Jersey.